Суперкубок Португалії з футболу 1992 () — 14-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Порту» та володар кубка Португалії «Боавішта».
За сумою проведених першого та повторного матчів (16 грудня 1992 і 6 січня 1993 року) перемогу з рахунком 4:3 здобула «Боавішта».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1992
Португалія
Португалія
1992 у португальському спорті
1993 у португальському спорті